Acutoppia är ett släkte av kvalster. Acutoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Acutoppia